Кристофер Джей Уолкер (, 1942 — 2017) — британский , автор книг по истории Армении, исламского мира и Британии.

Работы 
 Oliver Baldwin: A Life of Dissent, ISBN 9781900850865, 2003
 Armenia and Karabagh, ISBN 9781873194003, 1991
 Armenia: The Survival of a Nation, ISBN 9780312049447, 1980; ISBN 9780312042301, 1990
 Visions of Ararat (writings on Armenia), ISBN 9781850438885, 2005
 "At History’s Crossroad: The making of the Armenian nation, " (The Armenians: From Kings and Priests to Merchants and Commissars) (Book review) Weekly Standard Nov 27, 2006.

Источник 
 Caravans to Oblivion: The Armenian Genocide, by G. S. Graber, 1996, p. 29

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Books by Walker at OpenLibrary

Историки Великобритании
Арменисты